Druga hrvatska vaterpolska liga je predstavljala drugi rang hrvatskog vaterpolskog prvenstva za 2001.

Ljestvice i rezultati

Jug

Sjever

Za prvaka 2. HVL 
Gusar Mlini - Delfin Rovinj 15:9, 14:6

Majstorica za 1. HVL 
Dubrovnik - Gusar Mlini 7:16

Poveznice 
 Prva hrvatska vaterpolska liga 2000./01.

Izvori 
 Pero Ivelja, Nikša Matičević: 70 godina vaterpola u Župi dubrovačkoj i 50 godina VK "Gusara" Mlini , Mlini, 2001.
 Vlatko Jadrešić: Betinski vaterpolo: 1953. – 2003., Zagreb, 2003.

2001